Miserable ou misérable peut désigner :

 Miserable, chanson de Lit ;
 Miserable, nom de scène de Kristina Esfandiari (née en 1988) ;
 Misérable, un type de gâteau belge.

Voir aussi 
 Les Misérables (homonymie)